Блед може да се отнася за:

 Блед – град в Словения
 Община Блед – община в Словения
 Блед (езеро) – езеро в Словения
 Блед (замък) – замък в Словения, бивша резиденция на Тито

Вижте също 
 Бледска спогодба